Пе́рвый Амбулато́рный прое́зд (название утверждено 24 октября 1958 года) — проезд в Северном административном округе города Москвы на территории района Аэропорт. Примыкает ко 2-му Амбулаторному проезду. Назван по находящемуся вблизи Амбулаторному переулку, который в свою очередь получил название от расположенной там амбулатории.

Здания и сооружения 
 8а — Колледж Автомобильного Транспорта №9
 8 стр.2 — Театральный художественно-технический колледж (ТХТК).

Транспорт 
 Станции метро:
 «Сокол»
 «Аэропорт»
 Железнодорожная платформа Рижского направления Московской железной дороги «Красный Балтиец».

Примечания

Ссылки 
 Первый Амбулаторный проезд на www.mom.mtu-net.ru

Амбулаторный 1-й